«Al caer la noche» puede referirse a:

Cine 
 Al caer la noche "Night Must Fall" (1937), película.
 Al caer la noche "Nightfall" (1957), película dirigida por Jacques Tourneur.
 Al caer la noche (1992), película mexicana dirigida por Fernando Durán Rojas y Orlando Tamez.
 Al caer la noche "The Badge" (2002), película.

Televisión 
 Al caer la noche (1962), miniserie de televisión argentina dirigida por Narciso Ibáñez Menta y Marta Reguera.
 Al caer la noche (2011), serie de televisión mexicana.

Música 
 Al caer la noche, canción de Duncan Dhu, versión de Twilight Time.